76. Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów odbyły się od 17 do 26 września 2007 roku w Chiang Mai w północnej Tajlandii. Kobiety wystąpiły w mistrzostwach po raz dziewiętnasty.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Klasyfikacja medalowa

Tabela medalowa dwuboju

Bibliografia

Przypisy 

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
2007 w sporcie
Sport w Chiang Mai